Mårten Bunge kan syfta på:

 Mårten Bunge (1630–1694), handelsborgmästare i Stockholm
 Mårten Bunge (1764–1815), officer, kansliråd och överhovjägmästare